Un autre nom pour le mont Hermon
 Daihatsu Sirion, une voiture Daihatsu
 Le fleuve Sirion dans les histoires de J. R. R. Tolkien
Homonymie